Ше́рри А́ндерсон (; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого (в 2010—2015 в команде Стефани Лоутон играла на позиции третьего). Скип своей команды.

Спортивная карьера 
Начала заниматься кёрлингом в 8 лет.

Участвовала, представляя провинцию Саскачеван, в восьми чемпионатах Канады, из них четыре раза как скип. На своём первом чемпионате в 1994, будучи скипом, заняла 4-е место, проиграв в полуфинале на тот момент двукратной чемпионке Канады Конни Лалибёрте. На следующем чемпионате в 1995 её команда не прошла в плей-офф, выиграв в шести и проиграв в пяти матчах группового этапа. На чемпионате в 2000 она была запасной в команде Джун Кэмпбелл (); команда вышла в плей-офф, но проиграла в четвертьфинале будущему вице-чемпиону команде Келли Лоу. На чемпионате в 2002 Андерсон, снова как скип, проиграла в финале Колин Джонс. На чемпионате в 2004 команда скипа Андерсон вновь не вышла в плей-офф, на групповом этапе выиграв 7 матчей и проиграв 4, заняв в итоге 5-е место.

В 2010 Андерсон присоединилась к команде Стефани Лоутон на позиции третьего, и, будучи вице-скипом, она и Лоутон фактически на равных, как два скипа, обсуждали ход игры и принимали решения. На чемпионате в 2014 Андерсон вместе с командой Лоутон проиграли в матче за 3-е место команде Челси Кэри; на следующий год, на чемпионате 2015 они вновь заняли 4-е место, проиграв в матче за бронзовую медаль команде Рэйчел Хоман, на тот момент двукратной чемпионке Канады и вице-чемпионке мира.

Дважды попадала в состав «команды всех звёзд» () чемпионатов Канады — в 2010 как скип, в 2015 как третий.

Трижды получала на чемпионатах Канады «Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство» (а также за «воплощение духа кёрлинга») (см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award) — в 2004, 2014 и 2015.

Андерсон и со своими командами, и с Лоутон принимала участие, часто небезуспешное, во многих турнирах: в частности, с командой Лоутон дважды выиграла Кубок Канады по кёрлингу (в 2010, победив в финале олимпийскую вице-чемпионку Шерил Бернард, и в 2012, победив в финале команду Дженнифер Джонс, где заболевшую Джонс заменяла как скип её третий, Кейтлин Лаус).

После чемпионата Канады 2015 Андерсон ушла из команды Лоутон и вновь набрала собственную команду, пригласив в неё молодых кёрлингисток.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2001).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2010, 2012), серебро (2004).
 : золото (, ).
 : золото (2017, 2018, 2019, 2021, 2022), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила университет Carlton Comprehensive High School.

Замужем, муж Колин Кобин (), трое пасынков: Крис (Chris, род. 1976), Кимберли (Cimberly, род. 1978), Кортни (Courtney, род. 1984).

Работает как владелец и партнёр () в компании мужа, C&S Promotions.

Примечания

Ссылки 
 Sherry Anderson – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу